Bedrijf
 Dillen & Le Jeune Cargo, Belgisch goederenvervoerbedrijf

Personen met de achternaam Le Jeune
 Albert Le Jeune, Belgisch politicus
 Claude Le Jeune, Zuid-Nederlands/Frans componist
 Désiré Le Jeune, Belgisch edelman en politicus
 Joseph Le Jeune, Belgisch edelman en diplomaat
 Jules Le Jeune, Belgisch politicus
 Philippe Le Jeune, Belgisch ruiter

Zie ook 
 Lejeune (doorverwijspagina)